Le nom Boonen ou  peut avoir deux origines :
 forme flatteuse moyen néerlandaise Bonin du nom germain Bono (de Boniface) : nom paternel ; 
 nom de profession : du nl. boon : fève, haricot : planteur de fèves.

Variantes :
, Bonen, Boons, Boen, Boens, , Boenne. 

 Arnold Boonen (1669-1729), portraitiste néerlandais, frère de Jasper
 Jacques Boonen (1577-1655), peintre hollandais.
 Jacobus Boonen (1573-1655), archevêque de Malines de 1621 à sa mort.
 Jacky Boonen (né en 1968), footballeur belge.
 Jasper Boonen (1677-1729), peintre et graveur néerlandais, frère d'Arnold  
 Sven Boonen (né en 1978), judoka belge.
 Tom Boonen (né en 1980), cycliste belge.